HMS Tartar je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Tartar (1756)
 HMS Tartar (1801)
 HMS Tartar (1814)
 HMS Tartar (1854)
 HMS Tartar (1886)
 HMS Tartar (1907)
 HMS Tartar (1937)
 HMS Tartar (F113) 

Tartar